Niemcy:
 Rehden – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Diepholz
 Rehden – gmina zbiorowa (Samtgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Diepholz

Dawna nazwa miejscowości w Polsce:
 Radzyń Chełmiński

Zobacz też:
 Reden
 Rheden